PCR est un sigle qui peut désigner :

Biologie 
 Réaction en chaîne par polymérase (de l'anglais Polymerase Chain Reaction) ou test d'amplification des acides nucléiques (TAN) est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro ; elle permet notamment de déceler la présence de virus et de mesurer leur concentration (charge virale). Il s'agit d'une succession de cycles en trois étapes : dénaturation thermique de l'ADN, hybridation des amorces et extension des amorces à l'aide d'une ADN polymérase ;
Test PCR du SARS-CoV-2 ;
Variantes de la PCR ;
 PCr Phosphocréatine ;
 Protéine C réactive (CRP par anglicisme), marqueur sanguin qui révèle un état inflammatoire.

Chimie 
 Parties pour cent de résine, semblable à parties pour cent de caoutchouc (pcc), une unité de mesure utilisée en formulation à propos du nombre de parties d'un constituant (appelé aussi ingrédient) pour cent parties de polymère, en masse. Les équivalents en anglais sont respectivement parts per hundred of rubber ou parts per hundred of resin (phr) ;
 Recyclé post-consommation ( en anglais).

Marketing / management 
 Product Change Request, demande de changement d'un produit.

Mathématiques 
 Product category rules : voir .

Médecine 
 Ponction céphalorachidienne.

Outillage 
 Plieuse Colleuse Rabatteuse : machine utilisée dans l'industrie de la cartonnerie pour mettre en forme les emballages.

Politique 
  ;
 Parti communiste roumain ;
 Parti communiste réunionnais, selon la liste de sigles et acronymes concernant La Réunion.

Programmation 
 Program Clock Reference qui est une composante importante des différentes normes DVB. La PCR, même si ce n'est pas obligatoire, est souvent intégrée et déclarée dans le signal vidéo, elle permet de synchroniser les différentes composantes d'un service (par exemple : vidéo + audio + sous-titres).

Radioprotection 
 Personne compétente en radioprotection.

Recherche scientifique 
 Projet Collectif de Recherche ;
 Programme commun de recherche ;
 PCR in silico, outil de bio-informatique.

Transports 
Aviation 
  ;
 Poste de coordination et régulation (dans un aéroport, service qui gère l'aéroport et les avions).

Autobus
 Berliet PCR, un autobus du constructeur français Berliet.

Références